Baulöwe steht für:
 einen Tycoon der Baubranche
 Der Baulöwe, Kinokomödie